Тритиостаннат натрия — неорганическое соединение,
комплексный сульфид натрия и олова с формулой NaSnS,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Получение 
 Растворение дисульфида олова и растворе тетратиостанната натрия:

Физические свойства 
Тритиостаннат натрия образует бесцветные кристаллы
тригональной сингонии,
пространственная группа R m,
параметры ячейки a = 0,3834 нм, c = 1,988 нм, Z = 2.
.

Растворяется в воде,
не растворяется в ацетоне.

Образует кристаллогидрат состава NaSnS•8HO, который при 200-250°С теряет кристаллизационную воду.

Химические свойства 
 Разлагается под действием кислот:

Примечания

Литература 
 
 

Соединения серы
Соединения олова
Соединения натрия